La 31.ª temporada del Campeonato Brasileño de Serie B comenzó el 19 de mayo de 2012, y finalizará el 24 de noviembre del mismo año. El sistema de juego es el mismo de las cuatro temporadas anteriores. Los 20 equipos participantes se enfrentarán en partidos de todos contra todos.

Reglamento 
Los participantes del torneo se tendrán que enfrentar en partidos de ida y vuelta, en un sistema de todos contra todos. El equipo que auspicie de local en la primera vuelta, en la segunda vuelta del campeonato jugará de visitante. Al final, los 4 equipos que finalicen con más puntos en la tabla de clasificación, ascenderán automáticamente y jugarán el Brasileirão 2013, y a su vez, los cuatro equipos que finalicen con menos puntos en la tabla de clasificación descenderán, y jugarán la Série C del siguiente año.

Participantes

Ascensos y descensos 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Información de los equipos

Clasificación final 

 Pts=Puntos; J=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de goles.

Resultados 
<center>

Goleadores

Véase también 
 Campeonato Brasileño de Fútbol 2012
 Campeonato Brasileño de Fútbol Serie C 2012
 Copa de Brasil 2012

Referencias

Enlaces externos 
 Confederação Brasileira de Futebol - Série B
 GloboEsporte.com - Série B

Deporte en Brasil en 2012
Fútbol en 2012
2012